Rome Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rome Township (Illinois)
 Rome Township (Iowa)
 Rome Township (Michigan)
 Rome Township (Minnesota)
 Rome Township (Ashtabula County, Ohio)
 Rome Township (Athens County, Ohio)
 Rome Township (Lawrence County, Ohio)
 Rome Township (Bradford County, Pennsylvania)
 Rome Township (Crawford County, Pennsylvania)
 Rome Township (Davison County, South Dakota)
 Rome Township (Deuel County, South Dakota)